Anton Sealey, calciatore bahamense
 Carol Sealey, cestisti canadesi
 Raphael Sealey, storico statunitense